Paul Fenton ist der Name folgender Personen:

* Paul Fenton (Musiker) (* 1946), britischer Schlagzeuger 
 Paul Fenton (Eishockeyspieler) (* 1959), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Paul B. Fenton  (* 1951), britisch-französischer Orientalist

Siehe auch:
 P. J. Fenton (Paul John Fenton; * 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler